Trendsetter bezeichnet:
 eine Person, die einen Trend eingeführt hat; siehe Trend (Soziologie)
 ein Album des deutschen Rappers Fler; siehe Trendsetter (Album)

Siehe auch:
 Lead User
 Early Adopter